2.5D — Псевдотрёхмерность
 2.5D-экран, 2.5D-стекло — неофициальное обозначение конструкции экрана смартфона, в котором толщина наружного слоя стекла плавно уменьшается на краях.. Такая форма стекла создаёт оригинальный внешний вид, порождая впечатление застывшей прозрачной жидкости, а преломление света на краях стекла при взгляде под большим углом порождает оптическую иллюзию объёмности изображения.

См. также 
 2D
 3D

Примечания